Yandun kan syfta på följande platser:

Myanmar 

 Nyaungdon, ort, Ayeyarwady,

Kina 

 Yandun (köping i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar